Genètica:
Haplogrup F del cromosoma Y humà, basat en un haplotip del cromosoma Y.
Haplogrup mitocondrial humà F, basat en un haplotip de l'ADN mitocondrial.